Nonnental ist der Name folgender Täler:

 Curral das Freiras auf der Insel Madeira
 Nonnental (Neustadt)
 Nonnental (Ramberg)

Siehe auch:
 Nonntal